Espona o marge, paret de pedra seca que serveix per contenir la terra en el rost d'una muntanya 
 Espona o marjada, terrassa creada en un coster d'una muntanya 
 Toponímia:
 Espona (la Llaguna), despoblat al terme comunal de la Llaguna, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord
 L'Espona (Orís), masia del municipi d'Orís (Osona)
 L'Espona (Guàrdia de Noguera), partida del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Barranc de l'Espona, curs d'aigua del municipi de Tremp 
 Barranc de l'Espona (Puigmaçana), curs d'aigua a cavall dels termes municipals de Castell de Mur i de Tremp 
 Casa Espona, a Vic (Osona) 
 Casa J. Espona, edifici racionalista de l'arquitecte Duran i Reynals al barri de Sant Gervasi de Barcelona
 Casa de l'Espona masia del municipi de Castell de Mur 
 Colònia Espona, colònia tèxtil de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) 
 Finca Espona, edifici entre mitgeres a Torelló (Osona) 
 Font d'Espona Maior, font del municipi de la Torre de Cabdella, del Pallars Jussà 
 El Castell de l'Espona dels Prats, muntanya al municipi de les Valls de Valira a la comarca de l'Alt Urgell 
 Molí de Ca l'Espona, edifici de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) 
 Obac del Barranc de l'Espona, obaga al municipi de Castell de Mur, Pallars Jussà 
 Pont de l'Espona, pont a cavall dels municipis de Castell de Mur, Talarn i Tremp 
 Biografies:
 Antoni d'Espona i de Nuix (Vic, 1849 – 1917), arqueòleg i poeta, i fundador de l'Esbart de Vic 
 Candi Espona i Bayés (Vic, Osona, 1929), advocat i oficial substitut del registrador de la propietat de Vic 
 Carme Espona i Grau (Torelló, 1919 - Barcelona, 2010), soprano catalana 
 Jaume Espona i Brunet o Santiago Espona (Barcelona, 1888- 1958), industrial, col·leccionista d'art, bibliòfil
 Joaquim d'Espona i de Nuix (Vic, província de Barcelona, 1852 - Girona, 1925), enginyer agrònom i catedràtic 
 Maurici Espona (Manresa, - la Seu d'Urgell?, segle XVIII), organista, mestre de capella